Верагуа () — земли в Центральной Америке, открытые Колумбом во время четвёртого путешествия (1502). На современной карте им соответствует атлантическое побережье Никарагуа и Коста-Рики, а также побережье Панамы до реки Белен. Отсюда происходит название панамской провинции Верагуас.

По договорённости с испанской короной земли, открытые во время четвёртого плавания Колумба, должны были стать его наследственными вотчинами. Корона, однако, не спешила признавать их в качестве таковых. Судебные разбирательства об их статусе (т. н. «тяжбы Колумбов») тянулись с перерывами с 1508 по 1536 годы. Всё это время Верагуа управляли назначаемые королём губернаторы, наиболее заметный след из которых оставил Диего де Никауэса.

В 1537 году наместничество Верагуа было упразднено, а внуку Колумба, Луису, в качестве компенсации был пожалован титул герцога Верагуа вместе с отрезком Панамского перешейка длиной и шириной в 25 лиг. Попытки Луиса и его наследников утвердиться в джунглях не имели успеха, в 1556 году они выменяли права владения этой территорией на ежегодную выплату 17000 дукатов из казны (продолжалась до 1898 года).

Единственная дочь Луиса Колона не имела детей в браке с другим внуком Диего Колона (старшего сына первооткрывателя), поэтому титул и владения герцогов Верагуа унаследовали потомки одной из дочерей Диего — Альвареши. В знак своего происхождения от Колумба они приняли фамилию Колон де Португал («Колумбы из Португалии»). Последний из них умер в 1733 году.

Сестра последнего Колона де Португала, Каталина Вентура, была женой Франциска Фитцджеймса — испанского посла в России, внука английского короля Якова II и сына знаменитого полководца, герцога Бервика. Их сын Джеймс стал 10-м герцогом Верагуа. В настоящее время титул принадлежит его потомкам, которые из поколения в поколение носят имя и фамилию своего великого предка — «Кристобаль Колон» (Cristóbal Colón).

Список герцогов де Верагуа

Ссылки 
 Список герцогов Верагуа 

Христофор Колумб
 
История Панамы
Испанская колонизация Америки